Le mot ransom, rançon en anglais, peut désigner :

Patronyme 

 Bill Ransom (1945-), un écrivain et poète américain ;
 Julia Ransom (1993-), une biathlète canadienne.

Toponyme 

 comté de Ransom ;
 Ransom, une localité du comté de LaSalle dans l'Illinois aux États-Unis ;
 Ransom, une municipalité du comté de Ness au Kansas aux États-Unis.

Prénom 
 Ransom Riggs (1979-), un écrivain américain de fantasy.

Pseudonyme 
 Ransom, un rappeur américain.

Œuvre 
 Ransom, un film américain de George B. Seitz sorti en 1928 ;
 Ransom, un film philippin de Cesar Gallardo sorti en 1974 ;
 Ransom, un court métrage portugais de Joaquim Leitão sorti en 1990 ;
 Ransom, un court métrage canadien de Chris Fudge sorti en 2016 ;
 Ransom, titre original de La Rançon, film américain de Ron Howard sorti en 1996 ;
 Ransom, une série télévisée française, canadienne et américaine diffusée depuis 2016.

Autre 
 Ransom strip, une notion du droit anglais.